Il singolare del torneo di tennis Hall of Fame Tennis Championships 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore David Wheaton che ha battuto in finale Todd Woodbridge 6-4, 3-6, 7-6(5).

Teste di serie 

 Greg Rusedski (secondo turno)
 Jason Stoltenberg (quarti di finale)
 Jamie Morgan (secondo turno)
 Brett Steven (primo turno)

 Alex Antonitsch (primo turno)
 Byron Black (semifinali)
 Javier Frana (secondo turno)
 Jörn Renzenbrink (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hall of Fame Tennis Championships 1994
ATP Tour 1994